Danlí kan syfta på:

Honduras 

 Danlí (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Danlí (ort), Departamento de El Paraíso,